Koceani se poate referi la:

 Localități din Republica Macedonia
 Koceani - oraș din comuna Koceani
 Locatități din Republica Moldova
 Koceani - sat din cadrul comunei Nedelino din regiunea Smolean